Le tournoi de tennis de Charleston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2009, classée en catégorie Premier, se dispute du 13 au .

Sabine Lisicki remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Wozniacki, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Nadia Petrova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Charleston
 Saison 2009 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2009
Tennis féminin en 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en avril 2009